Kausch bezeichnet: 

 Kausch, eine Lochverstärkung im Schiffbau

Kausch  ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kausch (* 1949), deutscher Kabarettist
 Brigitte Kausch-Kuhlbrodt (1939–2013), deutsche Regisseurin, Schauspielerin und Künstlerin
 Hans-Joachim Kausch (1907–1974), deutscher Journalist
 Heiner Kausch (* 1966), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Johann Joseph Kausch (1751–1825), schlesischer Mediziner
 Maximo Kausch (* 1981), argentinisch-brasilianischer Alpinist

 Peter Kausch (1880–1945), Abgeordneter im Parlament des Königreichs Rumänien
 Thomas Kausch (* 1963), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Thorsten Kausch (* 1973), deutscher Politiker (CDU)
 Walther Kausch (1867–1928), deutscher Chirurg
 Wedig Kausch-Blecken von Schmeling (* 1934), deutscher Forstbeamter und Forstwissenschaftler
 Werner Kausch (1924–1993), deutscher Maler, Hochschullehrer

Siehe auch:

 Dr. Kausch-Preis, ein Forschungspreis der Universität St. Gallen